QRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Narooma (Australia)
 QRX – codice Q – "sospendo le trasmissioni"